Hiidenniemi är en udde i Finland. Den ligger i Lestijärvi i landskapet Mellersta Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Hiidenniemi.  Trakten runt Hiidenniemi är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Reisjärvi,  km nordost om Hiidenniemi. I omgivningarna runt Hiidenniemi växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Mellersta Österbotten
Lestijärvi